Elite Cup de Hóquei em Patins. Esta competição reunio as oito melhores equipas da temporada 2017/18.
Estão confirmadas as ausências de FC Porto e OC Barcelos na próxima edição da Elite Cup, prova que habitualmente junta os primeiros oito classificados do campeonato antes do início oficial na temporada.

Os azuis e brancos, terceiros classificados na última época, e os barcelenses, sextos classificados, não vão marcar presença devido ao facto da data da Elite Cup coincidir com a da final four da Taça Continental, competição em que o FC Porto e o OC Barcelos vão participar na condição de finalistas vencidos da Liga Europeia e da Taça CERS, respetivamente.

Esta 3ª edição é organizada pela Associação Nacional de Clubes de Patinagem (ANACP) e pela Associação de Patinagem do Alentejo (APA). realiza-se em Portimão, na Portimão Arena, nos dias 28, 29 e 30 de setembro.

Equipas 
As inscritas no torneio:

Apuramento Campeão

Jogos

3º/4º

Final

5º–8º Lugar

Ligações externas 

Desporto em Portugal em 2018
2016 no hóquei em patins